Потенцирование:

 Потенцирование в математике — действие обратное логарифмированию по некоторому основанию, то есть возведение в степень с этим основанием.
 Потенцирование в фармакологии — усиление действия препаратов при их одновременном применении.
 Потенцирование в гомеопатии — уменьшение содержания исходного вещества в препарате, при определённых условиях усиливающие по мнению сторонников гомеопатии его действие.